A .post egy internetes legfelső szintű tartomány (TLD) kód, melyet még hivatalosan nem jegyeztek be.

Legfelső szintű tartománynevek
Posta

sv:Toppdomän#Generiska toppdomäner